André de Ridder – archeologo francese
 André de Ridder – scrittore belga
 André de Ridder – direttore d'orchestra tedesco
 André de Ridder – calciatore olandese